Сегунда 1956/1957 () — 26-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 40 команд.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1956/57 на lafutbolteca.com  

1956/1957
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1956 году
Спорт в Испании в 1957 году